Tenisový turnaj ATP Barcelona Open Banco Sabadell 2010 se konal ve dnech 19. - 25. dubna ve španělské Barceloně venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 500 series a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 1 955 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
{| style="background: #F8F8FF;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Rafael Nadal (odstoupil)
  Robin Söderling (finále)
  Jo-Wilfried Tsonga (čtvrtfinále)
  Fernando González (2. kolo)
  Fernando Verdasco (Vítěz) 
  Tomáš Berdych (odstoupil)
  Juan Carlos Ferrero (3. kolo)
  David Ferrer ''(semifinále) 
| width=50% |
<ol start="9">
 Tommy Robredo ''(1. kolo, skreč)
 Juan Mónaco ''(1. kolo)
 Jürgen Melzer ''(3. kolo)
 Lleyton Hewitt ''(2. kolo)
 Thomaz Bellucci ''(čtvrtfinále)
 Albert Montañés ''(1. kolo)
 Nicolás Almagro ''(3. kolo)
 Feliciano López (3. kolo)
</ol>
|}

 Ceny a body do žebříčku 

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| RD1-seed1=13
| RD1-team1= Thomaz Bellucci
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=0
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= David Ferrer
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Ernests Gulbis
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=64
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=5/WC
| RD1-team4= Fernando Verdasco
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Thiemo de Bakker
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=3
| RD1-score5-3=6
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Jo-Wilfried Tsonga
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=3

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Eduardo Schwank
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Robin Söderling
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=8
| RD2-team1= David Ferrer
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=5
| RD2-score1-3=1
| RD2-seed2=5/WC
| RD2-team2= Fernando Verdasco
| RD2-score2-1=63
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3=6

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Thiemo de Bakker
| RD2-score3-1=1
| RD2-score3-2=4
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Robin Söderling
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=5/WC
| RD3-team1= Fernando Verdasco
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=4
| RD3-score1-3=6
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Robin Söderling
| RD3-score2-1=3
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3=3
}}

 Horní polovina 
 1. Sekce 

 Dolní polovina 
 3. Sekce 

 4. Sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli. Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los.
{| style="background: #F8F8FF;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (Vítězové)'''
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (2. kolo)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (2. kolo)
| width=50% |
<li> Mahesh Bhupathi /  Max Mirnyj (odstoupili)
<li> Łukasz Kubot /  Oliver Marach (2. kolo)
<li> František Čermák /  Michal Mertiňák (2. kolo)
<li> Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (semifinále)
|}

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 
 , Oficiální stránka turnaje 

ATP World Tour 2010
Barcelona Open